Valbo kan syfta på:
 Valbo – tätort i östra Gästrikland
 Valbo socken – socken i Gästrikland
 Valbo landskommun –  en tidigare kommun i Gävleborgs län
 Valbo församling – en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift
 Valbo distrikt –  ett distrikt i Gävle kommun och Gävleborgs län
 Valbo härad – ett härad i sydvästra Dalsland

Se även
 Valbo-Ryr